A eleição municipal de Belém em 1988 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. Coutinho Jorge (PMDB) terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1989. Sahid Xerfan (PTB) foi eleito prefeito de Belém em turno único.

Resultado da eleição para prefeito

Turno único  

Belém/PA
1988
1988 no Pará